Белгородский полк

 Белгородский полк — Белгородский разрядный полк (1658— 1708)
 Белгородский полк — Белгородский 12-й уланский полк (1775—1918)
 Белгородский солдатский полк Ф. А. Фанбуковена (фон Буковена).